Grand Street, rue de New York
 Grand Street, station du métro de New York